Aardrijkskunde
 Col du Haut Jacques, bergpas in het Franse departement Vosges

Bedrijf
 Chocolade Jacques, Belgisch chocoladefabrikant

Kunst
 Jacques en Lise, Belgisch illustratorenduo

Literatuur
 Jacques-albums, reeks plaatjesalbums uitgegeven door het Belgische chocolademerk Jacques

Museum
 Schokoladenmuseum Jacques, voormalig museum in de Belgische stad Eupen

Personen met de achternaam Jacques
 Averii Jacques, Frans voetbalscheidsrechter
 Ben Jacques-Maynes, Amerikaans wielrenner
 Brian Jacques, Brits kinderboekenschrijver
 Cathérine Jacques, Belgisch jiujitsuka en judoka
 Emiel Jacques, Belgisch-Amerikaans kunstschilder, illustrator, hoogleraar en Vlaams activist
 Jean-Marc Jacques, Belgisch atleet
 Jules Jacques, Belgisch politicus
 Lina Jacques-Sébastien, Frans atlete
 Mathieu Jacques, Belgisch politicus
 Peter Jacques, Engels darter
 Richard Jacques, Brits componist
 Théodore Jacques, Belgisch politicus

Voornaam
 Jacques, jongensnaam

Zie ook 
 Saint-Jacques (doorverwijspagina)